Selling kan avse:

Efternamn
Selling är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2020 var 431 personer med efternamnet Selling folkbokförda i Sverige.

Personer med namnet
 Alfred Mauritz Selling (1847–1932), läkare
 Caj Selling (1935–2005), balettdansare
 Dagmar Selling (1912–1987), arkeolog
 Gösta Selling (1900–1996), museiman, riksantikvarie
 Hans Selling (1764–1844), ämbetsman
 Hans Bengtsson Selling (död 1688), hovguldsmed
 Hugo Selling (född 1993), politiker, moderat
 Olof Selling (1917–2012), paleobotanist

Geografi
 Selling, Kent – ort och civil parish i Kent, England
 Selling, Danmark – ort i Region Mittjylland, Danmark

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn